Bosco del Vescovo è una località (non è considerata frazione) del Comune di Campodarsego.

Era anticamente nota come parte di una vasta area boschiva di proprietà del Vescovo di Padova che era adibita a riserva di caccia e che nel Medioevo comprendeva parte dei territori di San Giorgio delle Pertiche fino a Campodarsego. Lo stesso Vescovo di Padova vantava poco distante (nella attuale San Giorgio delle Pertiche) una imponente residenza con castello, del quale oggi resta solo una delle quattro torri che lo componevano (XI secolo).

Tra gli eventi più rinomati, si ricordano la sagra della porchetta che si svolge ogni anno nella prima metà di luglio e la “Vecia Sagra del Capiteo” che si svolge nell'ultimo week end di settembre.

Note 

Frazioni di Campodarsego